Frédéric VII peut désigner :
 Frédéric VII de Danemark ;
 Frédéric VII de Zollern ;
 Frédéric VII Magnus de Bade-Durlach ;
 Frédéric VII de Toggenbourg.

Homonymie